Теория Кирхгофа — Лява или теория пластин Кирхгофа — Лява — двумерная математическая модель упругого тела, которая используется для определения напряжений и деформаций в тонких пластинах, подверженных действию сил и моментов при малых изгибах. Эта теория является расширением теории балок Эйлера — Бернулли и была разработана в 1888 году Лявом с использованием постулатов, предложенных Кирхгофом. Теория предполагает, что срединная плоскость может использоваться для представления трёхмерной пластины в двухмерной форме.

В этой теории сделаны следующие кинематические допущения:

 прямые линии, перпендикулярные срединной поверхности, остаются прямыми после деформации;
 прямые линии, перпендикулярные средней поверхности, остаются нормальными к срединной поверхности после деформации;
 и толщина пластины не изменяется при деформации.

Предполагаемые перемещения/смещения 
Пусть вектор положения точки недеформированной пластины равен . Тогда его можно разложить

 

Векторы  образуют базис декартовой системы координат с началом взятым на срединной поверхности пластины,  а также  — декартовы координаты на срединной поверхности недеформированной пластины, а  — координата направленная вдоль толщины.

Пусть смещение точки на пластине равно . Тогда

 

Это смещение можно разложить на векторную сумму смещения срединной поверхности  и смещение вне плоскости  в направлении . Мы можем записать смещение срединной поверхности в плоскости как

 

Обратите внимание, что индекс  пробегает значения 1 и 2, но не 3.

Тогда из гипотезы Кирхгофа следует, чтоЕсли  — углы поворота нормали к срединной поверхности, то в теории Кирхгофа — Лява

 

Обратите внимание, что выражение для  представимо как разложение в ряд Тейлора первого порядка для смещения вокруг срединной поверхности.

Квазистатические пластины Кирхгофа — Лява 
Первоначальная теория, разработанная Лавом, применялась для бесконечно малых деформаций и вращений. Фон Карман расширил эту теорию на ситуации, в которых можно было ожидать умеренных вращений.

Соотношения деформация-смещение 
Когда деформации в пластине бесконечно малы и повороты нормалей средней поверхности меньше 10° соотношения деформация-смещение (то есть используется разложение до первого порядка малости) принимают вид

 

где  как и  .

Используя кинематические предположения, получимСледовательно, ненулевые деформации возникают только в плоскостях.

Уравнения равновесия 
Уравнения равновесия пластины выводятся из принципа виртуальной работы. Для тонкой пластины при квазистатической поперечной нагрузке  эти уравнения имеют вид

 

где толщина пластины . В индексной записигде  — механические напряжения.

 {| class="toccolours collapsible collapsed" width="60%" style="text-align: left"
!Вывод уравнения равновесия для малых вращений
|-
|Для ситуации, когда напряжения и вращения пластины малы, вариация внутренняя энергия записывается в виде
 
где толщина пластины  и усилия и моменты определяются как
 
Интегрирование по частям приводит к
 
Симметрия тентора напряжений подразумевает, что . Отсюда
 
Проинтегрируем по частям ещё раз
 
В случае, отсутствия внешних сил, принцип виртуальной работы подразумевает, что вариация . Уравнения равновесия для пластины задаются
 
Если пластина испытывает внешнюю распределенную нагрузку , которая направлена по нормали к срединной плоскости и напрвлена вдоль направления , то внешняя виртуальная работа из-за нагрузки
 
Принцип виртуальной работы приводит к уравнениям равновесия
 
|}

Граничные условия 
Граничные условия, необходимые для решения уравнений равновесия в теории пластин, можно получить из граничных условий используемых в принципе виртуальной работы. В отсутствие внешних сил на границе граничные условия имеют вид

 

Обратите внимание, что  — это эффективная сила сдвига.

Материальные соотношения 
Соотношения между напряжениями и деформациями для линейной упругой среды имеют вид

 

поскольку , а также  не фигурируют в уравнениях равновесия, то неявно предполагается, что эти величины не влияют на баланс импульса и ими можно пренебречь. Остальные соотношения напряжение-деформация в матричной имеют вид

 

Тогда

 

и

 

Жесткости — это величины

 

Изгибные жесткости (также называемая жесткостью на изгиб) — это величины

 

Основные предположения Кирхгофа — Лява приводят к нулевым поперечным силам. Тогда для определения поперечных сил в тонких пластинах Кирхгофа — Лява должны использоваться уравнения равновесия пластины. Для изотропных пластин эти уравнения приводят к выражению

 

В качестве альтернативы эти поперечные силы можно записать как

 

где

Малые деформации и умеренные вращения 
Если повороты нормалей к срединной поверхности находятся в диапазоне от 10 до 15, то зависимости деформации от смещения можно аппроксимировать как

 

Тогда кинематические допущения теории Кирхгофа — Лява приводят к классической теории пластин с деформациями фон Кармана.

 

Эта теория нелинейна из-за квадратичных членов в соотношениях деформация-перемещение.

Если соотношения деформация-перемещение принимают форму фон Кармана, то уравнения равновесия перепишутся в виде

Изотропные квазистатические пластинки Кирхгофа — Лява 
В матричной форме, для изотропной и однородной пластины зависимости напряжения от деформации имеют вид

 

где  — коэффициент Пуассона и  модуль Юнга . Моменты, соответствующие этим напряжениям примут вид

 

или в развернутом виде

 

где  для пластин толщиной . Используя соотношения напряжения-деформации для пластин, можно показать, что напряжения и моменты связаны соотношениями

 

В верхней поверхности пластины, где , напряжения

Чистый изгиб 
Для изотропной и однородной пластины при чистом изгибе основные уравнения сводятся к (нет внешних сил)

 

Здесь мы предположили, что смещения в плоскости не зависят от  и . В индексной записи

 

и в прямой записикоторое известно как бигармоническое уравнение. Изгибающие моменты определяются выражением
 

 {| class="toccolours collapsible collapsed" width="60%" style="text-align: left"
!Вывод уравнений равновесия для чистого изгиба
|-
|Для изотропных, однородных пластин под действием чистого изгиба основные уравнения
 
и соотношения напряжения-деформации
 
Тогда
 
и
 
Дифференцирование приводит к
 
и
 
Подставим результат в основные уравнение, получим
 
Поскольку порядок дифференциации не имеет значения, то , , и. Отсюда
 
В прямой тензорной нотации, основное уравнение для пластины
 
где мы предположили, что перемещения  постоянны.
|}

Изгиб под действием поперечной нагрузки 
Если распределенная поперечная нагрузка  применяется к пластине, то определяющее уравнение  . Следуя процедуре, из предыдущего раздела, получаемВ прямоугольных декартовых координатах основное уравнение примет вид

 

а в цилиндрических координатах принимает вид (для круглой пластинки с аксиально-симметричной нагрузкой)

 

Решения этого уравнения для различных геометрий и граничных условий можно найти в статье об изгибе пластин.

 {| class="toccolours collapsible collapsed" width="60%" style="text-align: left"
!Вывод уравнений равновесия для поперечной нагрузки
|-
|Для поперечно нагруженной пластины без аксиальных деформаций, основное уравнение примет вид
 
где  распределенная поперечная нагрузка (на единицу площади). Замена выражений на производные  в основном уравнении приводит к
 
Используя для изгибной жёсткости выражение
 
запишем основное уравнение в виде

В цилиндрических координатах ,
 
Для аксиально-симметричной нагрузки и круглых пластин, , тогда
 
|}

Цилиндрический изгиб 
При определённых условиях нагружения плоская пластина может изгибаться, принимая форму поверхности цилиндра. Этот тип изгиба называется цилиндрическим изгибом и представляет собой особую ситуацию, когда . В таком случае

 

а также

 

и определяющие уравнения становятся к

Динамика пластин Кирхгофа — Лява 
Динамическая теория тонких пластин ставит задачу о распространении упругих волн в пластинах, а также изучает стоячие волны и режимы колебаний.

Основные уравнения 
Основные уравнения динамики пластины Кирхгофа — Лява:где для пластины с плотностью  ,

 

а также

 

 {| class="toccolours collapsible collapsed" width="60%" style="text-align: left"
!Вывод уравнений, регулирующих динамику пластин Кирхгофа — Лява
|-
|
Полная кинетическая энергия пластины
 
Таким образом, вариация кинетической энергии
 
Тут мы используем следующую нотацию
 
Тогда
 
Для пластин Кирхгофа — Лява
 
Отсюда
 
Определим для постоянной по толщине 
 
Тогда
 
Интегрирование по частям даёт
 
Вариации  и  равны нулю при  и .
Таким образом, после перемены последовательности интегрирования
 
Интеграция по частям в срединной поверхности даёт
 
Опять же, поскольку вариации остаются нулевыми в начале и в конце промежутка времени, то
 
Для динамического случая вариация внутренней энергии
 
Интеграция по частям и предположение о нулевой вариации на границе срединной поверхности дает
 
Если имеется внешняя распределенная сила  действуя по нормали к поверхности пластины, то виртуальная внешняя работа
 
Из принципа виртуальной работы . Таким образом, основные уравнения баланса для пластины
 
|}

Решения этих уравнений для некоторых частных случаев можно найти в статье о колебаниях пластин. На рисунках ниже показаны некоторые колебательные моды для круглой пластины защемлённой по контуру.

Изотропные пластины 
Основные уравнения значительно упрощаются для изотропных и однородных пластин, для которых деформациями в срединной плоскости можно пренебречь. В этом случае остается одно уравнение следующего вида (в прямоугольных декартовых координатах):

 

где  — изгибная жесткость. Для однородной плиты толщиной  ,

 

В прямой записи

 

Для свободных колебаний основное уравнение принимает вид
 
 {| class="toccolours collapsible collapsed" width="60%" style="text-align: left"
!Вывод динамических уравнений для изотропных пластин Кирхгофа — Лява
|-
|
Для изотропной и однородной пластины, соотношения напряжения-деформации
 
где  задаются в плоскости пластины. Соотногения деформации-перемещения в теории Кирхгофа — Лява
 
Таким образом, в результирующие моменты, соответствующие этим перемещениям
 
Основные уравнение для изотропной и однородной пластины однородной толщины  при отсутствии перемещений в срединной плоскости
 
Дифференциация выражений для моментов даёт
 
Подставление в основные уравнения приходим к
 
Поскольку порядок дифференциации не имеет значения, то . Отсюда
 
Если жёсткость пластины определим как
 
то
 
Для небольших деформаций, мы часто пренебрегаем пространственными производными поперечного ускорения пластины, тогда
 
Тошда в прямой тенсорной нотации, основное уравнение для пластин
 
|}

Примечания 

Механика сплошных сред
Страницы с непроверенными переводами